Чардафон може да се отнася за някое от следните наименования:

 Собственото име Чардафон (видоизменено от чарда̀, означаващо „стадо говеда“) или Чардафон Велики е прякор на Продан Тишков, български революционер и офицер от Габрово. По него са наричани главно организации в Габрово.

Организации в Габрово 
 „Чардафон“ (и производни) – спортни клубове и отбори по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, бокс и др.
 „Чардафон“ – предишни имена на ФК „Янтра“ (1925 – 1946, 1962 – 1964, 1993 – 2001)
 „Чардафон-Орловец“ – предишни имена на ФК „Янтра“ (1964 – 1970, 1971 – 1972)
 „Чардафон 1919“ – функциониращ футболен клуб (от 2011 г.)
 „Чардафон“ – ловно-рибарско дружество

Други наименования 
 „Чардафон Великий“ или „Чардафон Велики“ (1887) – хумористичен очерк от Захари Стоянов

Източници